Международный чемпионат Баварии — мужской профессиональный международный теннисный турнир, проходящий весной в Мюнхене (Германия) на открытых грунтовых кортах. С 2009 года относится к серии ATP 250 с призовым фондом около 480 тысяч евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар.

История 
Теннисный чемпионат Баварии проводится в Мюнхене с 1900 года, являясь одним из старейших теннисных турниров в Германии. В первые годы турнир проходил на травяных кортах, но в дальнейшем был переведён на грунтовые.

С 1970 года турнир является открытым, то есть доступен как для любителей, так и для профессионалов. С 1974 года главным спонсором турнира становиться местная промышленная компания BMW. По её инициативе в последние годы проведения соревнования победителю, кроме стандартного чека на 77 315 евро, вручается один из автомобилей концерна, стоимостью 45 000 евро.

Победители и финалисты (с 1970 года) 
Сроки проведения приза — в середине весенней грунтовой серии, рядом с турнирами серии Мастерс — и формальный невысокий статус баварского чемпионата довольно сильно меняют турнир от года к году, в связи с чем ни одному теннисисту за долгое время проведения в профессиональном статусе не удавалось выиграть мюнхенский приз даже три раза отдельно, в рамках какого-либо разряда. В 2016 году эту традицию нарушил немец Филипп Кольшрайбер, который первым в истории смог в третий раз выиграть местный турнир в одиночном разряде. Среди прочих наиболее преуспел испанец Мануэль Орантес, по два раза покоривший приз и в одиночном и парном разряде, его победы пришлись на 1970-е годы.

Ссылки 
 Официальный сайт